Герхард Эбелинг (6 июля 1912 — 30 сентября 2001) — немецкий лютеранский теолог. Критические взгляды по отношению к нацизму не помешали Эбелингу стать в годы правления нацистов доктором теологии и пастором в Хермсдорфе. Богословские взгляды сформировались под влиянием Рудольфа Бультмана.

После войны работал профессором в Тюбингенском университете, где читал курсы по церковной истории, систематическому и догматическому богословию. Развивал идеи библейской герменевтики, а в 1962 году основал в Цюрихе Институт герменевтики. Автор ряда работ.

Лауреат премии Зигмунда Фрейда за научную прозу 1987 года.

Библиография 
 «Сущность христианской веры» («Das Wesen des christlichen Glaubens», Tub., 1959)
 «Истина Евангелия: толкование на послание к Галатам» ("Die Wahrheit des Evangeliums: eine hesehilfe zum Galaterbrief, Tub., 1981).

Ссылки 
 Герхард Эбелинг 

Богословы Германии
Лютеранские теологи
Члены Гейдельбергской академии наук
Лауреаты премии Зигмунда Фрейда за научную прозу
Почётные доктора Университета Невшателя
Почётные доктора Уппсальского университета